Empresa Nacional de Electricidad o Endesa, puede referirse a:

 Enel Generación Chile, anteriormente conocida como Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), empresa chilena.
 Empresa Nacional de Electricidad (Bolivia), empresa boliviana.
 Empresa Nacional de Electricidad S.A., empresa española.